Krater bezeichnet:
 Krater (Gefäß), im antiken Griechenland ein Gefäß zum Mischen von Wein und Wasser
 Krater (Bad Nenndorf), Quellengebiet am Rand von Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen

kreisförmige, flach vertiefte Oberflächenstrukturen auf der Erde:
 Vulkankrater, die Vertiefung bei Vulkanen, aus der Magma austritt oder ausgetreten ist
 Explosionskrater, eine meist trichterförmige Vertiefung der Erdoberfläche
 Sinterkrater, durch Mineralablagerungen um eine Quelle entstandener Wall
 Erosionskrater oder Machtesch, durch Erosion hervorgerufene Vertiefungen (Negevwüste und Sinai)

kreisförmige, flach vertiefte Oberflächenstrukturen auf planetaren Himmelskörpern:
 Einschlagkrater, eine durch einen Meteoriteneinschlag hervorgerufene Vertiefung
 Mondkrater
 Marskrater

weitere kreisförmige, flach vertiefte Oberflächenstrukturen:
 zum allgemeinen Begriff siehe Vertiefung
 Krater (Lack), eine Oberflächenstörung bei Lacken

Siehe auch:

Crater

 Krateros (Begriffsklärung)